Ву́лиця Акаде́міка Ле́бедєва — назва вулиці у деяких містах колишнього СРСР.

Вулиця Академіка Лебедєва — вулиця в місті Київ, названа на честь академіка С. О. Лебедєва.

Вулиця Академіка Лебедєва — вулиця в місті Санкт-Петербург, названа на честь академіка С. В. Лебедєва

Вулиці, названі на честь людей